Thomas Hansen peut désigner :
 Thomas Hansen (1762-1837), un officier de marine britannique ;
 Thomas Hansen (1976-2007), un chanteur et musicien norvégien.

Tom Hansen peut désigner :
 Tom Hansen (1948-), un athlète danois spécialiste du 1 500 mètres.

Tommy Hansen peut désigner :
 Tommy Hansen (1950-), footballeur danois ;
 Tommy Hansen (1982-), acteur tchèque.